Volvo XC60 — компактный кроссовер, выпускающийся шведским автопроизводителем премиум-класса Volvo Cars. Самая продаваемая модель автомобилей Volvo в 2009—2015 годах.

Концепт-кар 
В 2007 году на Автосалоне в Детройте был представлен Volvo XC60 Concept. Спустя несколько месяцев он был представлен на Женевском автосалоне. Основан на компактном Volvo C30.

Первое поколение 

Первое поколение было представлено на Женевском автосалоне в 2008 году. Продажи в Европе стартовали в третьем квартале 2008 года, а в США в начале 2009 года. С 2009 года XC60 является самой продаваемой моделью Volvo Cars.

Первое поколение XC60 было основано на платформе Volvo P3 На момент разработки Land Rover и Volvo принадлежали компании Ford. Разработка была разделена между двумя компаниями (Land Rover и Volvo). Большая часть деталей этого CUV была сделана Volvo в Швеции, а внедорожные качества в Land Rover в Англии. Директором проекта XC60 является Ларс Бленволл.

В апреле 2010 года был выпущен вариант R-Design.

В 2012 году на Североамериканском автосалоне был выпущен гибридный вариант под названием XC60 Plug-In Hybrid.

На Женевском автосалоне в 2013 году дебютировал обновленный кроссовер. В ходе модернизации изменилось оформление передней и задней части, передней оптики, в салоне появилась графическая панель приборов TFT 8 и подрулевые переключатели. Улучшились топливные показатели двигателей.

XC60 Y20 производился на заводах в Гётеборге (Швеция) и Гент (Бельгия). До сих пор производится в Малайзии (с 2010 года) и в Китае (с 2014 года).

Безопасность 

Комитет Euro NCAP присудил Volvo XC60 награду в 2018 году за лучшие показатели безопасности в классе «Большой паркетник».

Продажи

Второе поколение (2017) 

Летом 2016 года появились данные, что компания Volvo ведет активную разработку кроссовера XC60 второго поколения.

Новый XC60 был представлен в марте 2017 года на Автосалоне в Женеве.
Производство началось во второй половине апреля.

Новый XC60 был построен на новой платформе SPA, созданной уже китайской компанией Geely. На момент выхода XC60 2-го поколения её уже использовали S90/V90 и XC90.

Комитет Euro NCAP присудил Volvo XC60 награду в 2017 году за лучшие показатели безопасности в классе «Большой паркетник».

В 2018 году на автосалоне в Нью-Йорке стал победителем конкурса «Всемирный автомобиль года».

Примечания

Ссылки 
 Страничка Volvo XC60 на официальном сайте Volvo

XC60
Компактные кроссоверы